

Architettura
 Palazzo Pucci – edificio storico di Amendolara
 Palazzo Pucci – edificio storico di Firenze
 Palazzo Pucci di Ottavio – palazzo storico di Firenze
 Villa Pucci – edificio storico di Castelfiorentino

Persone 
Esponenti diversi della nobile famiglia Pucci di Firenze, fra i quali:
Antonio Pucci (...–1544) – cardinale italiano
Antonio Pucci (1350 circa–post 1416) – notabile italiano, padre di Puccio
Antonio Pucci (1309 o 1310-1388) – poeta italiano
Bartolomeo Pucci-Franceschi (...–1330) – religioso italiano
Francesco Pucci (...–...) – arcivescovo cattolico italiano
Francesco Pucci (1543-1597), filosofo e letterato italiano
Francesco Pucci (1437-1518) – politico italiano
Francesco Pucci (1436-1512) – umanista italiano
Lorenzo Pucci (...–1531) – cardinale italiano
Orazio Roberto Pucci (1625-1698) nobile italiano
Puccio Pucci (1904-1985) – mezzofondista e dirigente sportivo italiano 
Puccio Pucci (1405-1480) – politico italiano, figlio di Antonio
Roberto Pucci (1463-1547) – cardinale italiano

Altri Pucci, non legati ai precedenti:
Achille Pucci (1832–1903) – politico italiano
Alfredo Pucci (1902-1982) – compositore, direttore di banda ed editore italiano
Andrea Pucci (1965) – comico italiano
Andrea Pucci (1961) – giornalista italiano
Antonio Pucci (1923-2009) – pilota automobilistico italiano
Antonio Maria Pucci (1819-1892) – presbitero italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Camillo Pucci (1802-1869) – pittore italiano
Carlo Pucci (1925-2003) – matematico italiano
Domenico Pucci (1903-1980) – progettista italiano
Elda Pucci (1928-2005) – pediatra e politica italiana
Enrico Pucci (1848-1891) – geodeta italiano
Enrico Pucci (1900–...) – sollevatore italiano
Ernesto Pucci (1917-2011) – politico italiano
Francesco Pucci (1921-2017) – avvocato e politico italiano
Evelina Pucci, nota anche come Evi Zamperini Pucci (1924-2016) – scrittrice italiana
Franco Pucci (1920-2007) – attore italiano
Giovanni Antonio Pucci (1677-1739) – pittore italiano
Guglielmo Pucci (1824-1907) – militare, ingegnere e politico italiano
Lou Taylor Pucci (1985) – attore statunitense
Marcello Pucci Boncambi (1904-1944) – militare e partigiano italiano
Maria Pucci (1919-1996) – politica italiana
Paolo Pucci di Benisichi (1941-2013) – diplomatico italiano
Raffaele Pucci (1906-1959) – politico e medico italiano
Salvatore Pucci (1894-1977) – compositore, direttore di banda ed editore italiano
Silvio Pucci (1892-1961) – pittore italiano
Stefano Pucci (1895-1955) – ufficiale pilota italiano

Pagine correlate
Emilio Pucci (disambigua)